O condado de Kapoeta do Sul é uma região administrativa em Equatória Oriental, estado do Sudão do Sul. O condado tem sua sede na cidade de Kapoeta. Durante a Segunda Guerra Civil Sudanesa, entre 1983 e 2005, as Forças Armadas Sudanesas colocaram barreiras em torno da cidade de Kapoeta. O condado também é servido pelo Aeroporto de Kapoeta, única instalação de pista da região.

Ver também 
Equatória Oriental
Condados do Sudão do Sul

Equatória Oriental